

Жінки 
 Андрюшина Катерина Сергіївна — російська гандболістка, олімпійська медалістка.

Чоловіки 
 Андрюшин Андрій Григорович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Андрюшин Юрій Сергійович (* 1970) — заслужений майстер спорту України.
 Андрюшин Яків Іванович — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.